čin namjernog potpaljivanja požara (Palež),
ili označavati i sljedeće toponime:

BiH:
 Palež (Foča, BiH), naselje u općini Foči
 Palež (Srebrenica, BiH), naselje u općini Srebrenica
 Palež (Višegrad, BiH), naselje u općini Višegrad
 Palež (Kozara), jedan od Kozaračkih visova
 Donji Palež, naselje u općini Kiseljaku
 Gornji Palež, naselje u općini Kiseljaku

Crna Gora:
 Palež (Žabljak, Crna Gora), naselje u općini Žabljak